Kumla kan syfta på:

Anstalten Kumla – en sluten anstalt utanför Kumla

Närke
 Kumla kommun – en kommun i Örebro län
 Kumla – en tätort (stad) i Närke och centralort i Kumla kommun
 Kumla station – en järnvägsstation
 Kumla socken, Närke  – en socken i Närke
 Kumla landskommun, Närke – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1966
 Kumla municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Kumla landskommun 1884–1942
 Kumla stad – en tidigare kommun i Örebro län 1942–1970
 Kumla församling, Strängnäs stift –  en församling i Strängnäs stift
 Kumla distrikt, Närke – ett distrikt i Kumla kommun och Örebro län 2016–

Västmanland
 Kumla socken, Västmanland – en socken i Västmanland
 Kumla landskommun, Västmanland – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1951
 Kumla församling, Västerås stift – en församling i Norra Västmanlands kontrakt i Västerås stift
 Kumla kyrkby – en ort i Sala kommun och kyrkbyn i Kumla socken
 Kumla distrikt, Västmanland – ett distrikt i Sala kommun och Västmanlands län 2016–

Östergötland
Kumla socken, Östergötland – en socken i Östergötland
Kumla landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Kumla församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift – 2006
 Kumla distrikt, Östergötland – ett distrikt i Mjölby kommun och Östergötlands län 2016–

Södermanland
Kumla – ett tidigare namn på område i Tyresö kommun, se Trollbäcken

Se även 
 Kumlaby
 Kumla by